Nerissa steht für:

 Meeresnymphe (nach griech. Νηρηΐς), siehe Nereide (Mythologie)
 einen weiblichen Vornamen
 eine Figur aus dem Theaterstück Der Kaufmann von Venedig von William Shakespeare

Schiffe namens Nerissa:
 HMS Nerissa (1916), britischer Zerstörer
 HMS Nerissa, später ORP Piorun (G65), britischer/polnischer Zerstörer
 Nerissa (Schiff, 1926), britisches Passagierschiff